Szelągówka ist ein polnischer Ortsname:
 Szelągówka (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Schellongowken, 1938 bis 1945 Schillingshöfen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Szelągówka (Tykocin), Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien